Кургиня́н () — армянская фамилия.

Известные носители 
 Кургинян, Ашот (род. 1965) — советский и грузинский футболист.
 Кургинян, Вячеслав Седракович (род. 1986) — российский шорт-трекист, призёр чемпионатов Европы и мира.
 Кургинян, Сергей Ервандович (род. 1949) — советский и российский политолог, театральный режиссёр, общественный и политический деятель, лидер движения «Суть Времени».
 Кургинян, Шушаник (1876—1927) — армянская поэтесса.
 Кургинян, Эдуард Славикович (род. 1986) — российский самбист, чемпион России и Европы, призёр чемпионатов мира, обладатель Кубка мира, Заслуженный мастер спорта России.